Geografia:
 Upton (Kentucky)
 Upton (Maine)
 Upton (Massachusetts)
 Upton (Wyoming)
 Upton Park

 Biografia:
 Upton Sinclair
 Kate Upton
 Francis Robbins Upton